UBB est un sigle utilisé pour désigner :
 Union des Bretons de Belgique
 Université Babeş-Bolyai (Roumanie)
 Union Bordeaux Bègles
 Union bouddhique belge